Lobera puede hacer referencia a:
Lobera (espada), la espada de Fernando III el Santo.
Lobera de Onsella, municipio de la comarca de las Cinco Villas, provincia de Zaragoza en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Lobera de la Vega localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Pedrosa de la Vega en la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Lobera (Orense), municipio de Orense.
Lobera (caza), trampa para lobos.
 El nombre común de la planta Digitalis purpurea.
 Fray Atanasio de Lobera, padre benedictino, historiador español del .
 Sergio Lobera, entrenador de fútbol español.